En musique, un point d'arrêt est une variante du point d'orgue.
 En mécanique des fluides, un point d'arrêt est un point particulier d'un écoulement.
 En informatique, un point d'arrêt est une marque utilisé par débogueur pour arrêter un programme.
 En aéronautique, un point d'arrêt est un marquage au sol particulier.
 Dans le monde des travaux, un point d'arrêt désigne une étape clé nécessitant un contrôle obligatoire pour permettre la poursuite du chantier.
 Dans les transports en commun, un arrêt de bus ou une gare sans personnel permanent peut être appelé point d'arrêt.
 En couture, le point d'arrêt sert à arrêter le fil d'une couture.
Homonymie